BYOB – pratica di portarsi le bevande da casa
B.Y.O.B. – singolo dei System of a Down